Даніель Вацек (; нар. 1 квітня 1971) — колишній чеський тенісист, триразовий переможець турнірів Великого шолома у парному розряді.
Здобув двадцять п'ять парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 26 місце досяг 29 січня 1996, парну — 3 місце — 8 вересня 1997 року.
Завершив кар'єру 2003 року.

Фінали ATP

Парний розряд (25 титулів, 15 поразок)

Досягнення в парному розряді

Посилання 
 
 
 

Чеські тенісисти
Чехословацькі тенісисти
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Спортсмени Праги
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді